Municipio de Embarrass puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Embarrass (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Edgar.
 Municipio de Embarrass (condado de St. Louis, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de St. Louis